Ле-Круазі́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті налічувалося 2223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4249,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії Ле-Круазік 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Ле-Круазік 
 Ле-Круазік на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Круазік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара